Ellos puede referirse a:

Ellos, novela del escritor César Fernández García;
Ellos, grupo musical español de pop independiente.